Der Kanton Tournus ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chalon-sur-Saône und Mâcon, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Tournus. Vertreter im Generalrat des Départements war von 1988 bis 2015 Gérard Buatois (PS), seit dem Neuzuschnitt des Kantons sind es zwei Vertreter der Rechten.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Tournus die 13 Gemeinden Farges-lès-Mâcon, La Chapelle-sous-Brancion, La Truchère, Lacrost, Le Villars, Martailly-lès-Brancion, Ozenay, Préty, Ratenelle, Romenay, Royer, Tournus und Uchizy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 171,43 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7149.

Bevölkerungsentwicklung 

Tournus